Australia
 Swansea – località del Nuovo Galles del Sud
 Swansea – città della Tasmania

 Galles
 Swansea – città del Galles
 Swansea City Association Football Club – squadra di calcio di Swansea
 Swansea RFC – squadra di rugby a 15 di Swansea
 Swansea University – università con sede a Swansea

 Stati Uniti d'America
 Swansea – città della contea di Lexington, Carolina del Sud
 Swansea – villaggio della contea di St. Clair, Illinois
 Swansea – comune della contea di Bristol, Massachusetts
 Swansea – città fantasma della contea di La Paz, nello Stato dell'Arizona